Ze względu na długą, liczącą ponad 3000 km linię brzegową, bogatą sieć rzeczną oraz duży akwen jeziora Titicaca, w Peru funkcjonują liczne porty morskie i śródlądowe. Znajdują się one pod nadzorem Empresa Nacional de Puertos S.A. (ENAPU), podlegającemu Ministerstwu Transportu i Komunikacji w Peru. Dzieli się je na:

 porty główne – odbywa się w nich handel krajowy i międzynarodowy
 pomniejsze porty – wykorzystuje się je do eksportu
 przystanie – wykorzystywane do okazjonalnego rozładunku i załadunku towarów

Porty morskie

Porty rzeczne

Porty na brzegach Titicaca

Przypisy 

Transport w Peru
Geografia Peru
Porty wodne